Фонетична азбука може да се отнася за:

 Международна радиотелефонна азбука — система за буквуване на думи или съобщения при радиовръзка, известна също като „фонетична азбука на НАТО“;
 Международна фонетична азбука — система за фонетична транскрипция създадена за употреба от езиковедите.